Mercantile Credit Classic 1987 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 2 och 9 januari 1987 i Blackpool, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit regerande mästaren Jimmy White i finalen med 13-12. För detta fick Davis £ 50 000.

De första omgångarna spelades tidigare under säsongen i Blackpool, det var bara åttondelsfinalerna och framåt som spelades i början av januari.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Neal Foulds, Willie Thorne, Dennis Taylor, Doug Mountjoy, Tony Knowles och Ray Reardon ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1987 i Storbritannien
Snookersäsongen 1986/1987
1987
Sport i Blackpool